Рука страха () — вторая серия четырнадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», состоящая из четырёх эпизодов, которые были показаны в период с 2 по 23 октября 1976 года.

Сюжет 
Много тысяч лет назад на планете Кастрии преступник по имени Элдрад был приговорён к смерти за свои преступления, включая уничтожение барьеров от солнечного ветра. Судно с ним было взорвано, но его рука осталась целой. В настоящем времени ТАРДИС приземляется в карьере, и попадают под оползень от взрыва. Очнувшаяся Сара дотрагивается до окаменелой руки с кольцом, и та берёт её под контроль. Доктор отвозит её в больницу, где под действием рентгена силы руки увеличиваются, и она берёт под контроль ещё и доктора Картера.

Сара отправляется к атомной электростанции, Комплексу Нантон, и входит в реактор вместе с рукой, что вызывает аварийную ситуацию. Рука поглощает радиацию и регенерирует: отращивает мизинец и начинает двигаться без посторонней помощи. Начальник комплекса, профессор Уотсон, остаётся на посту и принимает помощь Доктора. Тот добирается до Сары несмотря на столкновение с Картером, который тут же падает с высоты, но всю радиацию поглощает рука, и Доктор уводит Сару в медицинское крыло.

Кольцо на руке берёт под контроль сотрудника станции Дрисколла, который в суматохе кладёт руку в ядро реактора. Бомбёжка добавляет ещё радиации, и Элдрад регенерирует в гуманоидную форму. Обнаружив себя в форме женщины и узнав у Доктора причины враждебности людей к ней, она просит отвезти её на Кастрию, объяснив, что она создала солнечные барьеры, позволившие процветать планете давным-давно, но уничтоженные во время войны.

Доктор, Сара и Элдрад отправляются на Кастрию через 150 миллионов лет после уничтожения барьеров. Они обнаруживают опустошённый мир, но в подземельях остались следы цивилизации. Элдрад попадает в одну из ловушек, и её относят в регенерационную камеру, где она превращается в свою мужскую форму. Появляется голограмма короля Рокона, и оказывается, что именно Элдрад уничтожил барьеры. Поняв, что эта была всего лишь запись, а вся раса кастрианцев вымерла, Элдрад решает создать новый мир на Земле. Но Доктор сбрасывает его в бездну, предварительно отобрав кольцо, чтобы тот не смог регенерировать.

Вскоре после отбытия Доктор принимает вызов с Галлифрея и говорит, что Сара не может с ним полететь. Он отвозит её на Землю и прощается с ней. После отбытия ТАРДИС, Сара понимает, что Доктор оставил её вовсе не на Хиллвью-Роуд и даже не в Южном Кройдоне…

Трансляции и отзывы

Интересные факты 

 В этой серии состоялось последнее регулярное появление Элизабет Слейден в роли Сары Джейн Смит. Позже Слейден не раз возвращалась к этой роли: сначала в спин-оффе сериала «К-9 и компания», затем в спецвыпусках «Пять Докторов» и «Измерения во времени», аудиопостановках, сериях возрождённого сериала «Встреча в школе», «Украденная Земля», «Конец путешествия» и «Конец времени» и в спин-оффе «Приключения Сары Джейн».
 Когда Доктор собирается гипнотизировать Сару, та говорит: «О нет, только не снова!», что является отсылкой к серии «Террор зайгонов», где её уже гипнотизировал Доктор.
 При расставании Сара обещает передать привет Гарри Салливану и Бригадиру и просит не забывать её. В спин-оффе «К-9 и компания», получив в подарок от Доктора К-9, она говорит: «О Доктор, ты не забыл!».
 В серии «Встреча в школе» оказывается, что Доктор высадил Сару в Абердине, Шотландия.

Примечания 

Серии с Четвёртым Доктором
Серии «Доктора Кто» на Земле